6A steht für:
 Buick Modell 6A, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1909
 Gemini 6A, ein bemannter Weltraumflug im Rahmen des amerikanischen Gemini-Programms
  ein PKW-Modell aus dem Jahr 1927 der Automobilfirma Adler 

 

6A